Чорномаз Анатолій Володимирович (1937) — український профспілковий діяч, залізничник, перший керівник Профспілки залізничників і транспортних будівельників України.
 Чорномаз Богдан Анатолійович (1996) — український легкоатлет.
 Чорномаз Богдан Данилович (1948—2021) — український науковець, партійний та громадський діяч, дисидент, політв'язень.
 Чорномаз Олексій Данилович — вчитель, директор Варварівської СШ, знавець історії села і краю, збирач переказів та легенд, автор книги спогадів, учасник II Світової війни.
 Чорномаз Павло Олегович (1990) — український футболіст, півзахисник кіровоградської «Зірки».
 Пироженко-Чорномаз Наталія Дмитрівна (* 1997) — українська спринтерка, спеціалізується в бігу на 400 метрів, також виступає на дистанції 800 метрів. Майстер спорту України; рекордсменка.
Українські прізвища